ТЭС — аббревиатура
 Тепловая электростанция
 Тетраэтилсвинец

Тэс — название нескольких географических объектов
 Тэс — река в Монголии и на юге Республики Тыва
 Тэс (Завхан) — сомон аймака Завхан

См. также 
 The Elder Scrolls (TES)
 ТЭС-терапия
 Тэсс
 TES
 ТЭЦ
 ТЭС-3